Les lettres MPX peuvent désigner : 
 le Multi-Pointer X, sous le système d'exploitation Unix ;
 l'entreprise MPX, du groupe EBX ;
 le mégapixel (Mpx).